Landkeim ist der Name zweier ostpreußischer Orte im heutigen Gebiet Polens bzw. Russlands:

 Landkeim, Rreis Rastenburg: Łękajny, Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Landkeim, Kreis Fischhausen/Samland: untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland